Der Steyr 60 ist

 ein Sportwagen der Österreichischen Waffenfabriks-Gesellschaft Steyr, nachmals Steyrwerke, den diese in den Jahren 1922 bis 1924 herstellte, siehe Steyr VI.
 der Prototyp einer Limousine der  Steyr-Daimler-Puch AG, der 1949 entstand, siehe Steyr 2000.